Bounce House Cup 2022 – pierwsza edycja rozgrywek rozpoczynających siatkarski sezon w Niemczech pod marką Bounce House zorganizowana przez stowarzyszenie Volleyball Bundesliga. Zastąpiły one rozgrywany w latach 2016-2021 Superpuchar.

W Bounce House Cup 2022 uczestniczyło osiem drużyn grających w sezonie 2022/2023 w 1. Bundeslidze. Rozgrywki składały się z ćwierćfianłów, meczów o miejsca 5-8, półfinałów, meczu o 3. miejsce i finału.

Pierwszy Bounce House Cup zdobył  po zwycięstwie w finale z . Trzecie miejsce zajął . MVP turnieju został Czech Marek Šotola.

Transmisje wszystkich spotkań odbywały się na Twitchu na kanale partnera medialnego Spontent.

System rozgrywek 
Bounce House Cup 2022 rozgrywany był w formacie pucharowym. Pierwszego dnia odbyły się ćwierćfinały. Drużyny rozstawione zostały na podstawie klasyfikacji końcowej Bundesligi w sezonie 2021/2022. Ćwierćfinałowe pary powstały na podstawie numerów rozstawienia według poniższego klucza:
 1 – 8;
 2 – 7;
 3 – 6;
 4 – 5.

Wygrani w parach awansowali do półfinałów, przegrani natomiast rywalizowali o miejsca 5-8. Pary półfinałów o miejsca 1-4 i 5-8 powstały na podstawie drabinki turniejowej. Zwycięzcy półfinałów o miejsca 1-4 grali w finale o zwycięstwo w turnieju, przegrani walczyli o 3. miejsce. Odpowiednio zwycięzcy półfinałów o miejsca 5-8 grali o 5. miejsce, natomiast przegrani – o 7. miejsce.

Drużyny uczestniczące 
W Bounce House Cup 2022 uczestniczyły wszystkie drużyny grające w 1. Bundeslidze w sezonie 2022/2023 z wyjątkiem młodzieżowego zespołu .

Drabinka

Rozgrywki

I runda

Ćwierćfinały

II runda

Półfinały

Mecze o miejsca 5-8

III runda

Finał

Mecz o 3. miejsce

Mecz o 5. miejsce

Mecz o 7. miejsce

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Superpuchar Niemiec w piłce siatkowej mężczyzn
2022 w piłce siatkowej
2022 w Niemczech